Leander est la forme anglaise ou allemande du prénom Léandre.

Toponyme 

 Leander, ville du Texas.

Patronyme 

 Börje Leander (1918-2003), footballeur suédois ;
 George Leander (1883-1904), coureur cycliste américain ;
 Kathy Leander (1963-), chanteuse suisse ;
 Mike Leander (1941-1916), musicien, arrangeur, auteur-compositeur, et producteur britannique ;
 Zarah Leander (1907-1981), actrice et chanteuse suédoise.

Prénom

Navires 
 , trois classes de bateaux de la Royal Navy
 , six navires de la Royal Navy

Autres 
 Leander, genre de crevettes de la famille des Palaemonidae
 Leander, jeu vidéo d'action/plates-formes (1991)